Phil Edwards, atleta canadese
 Phil Edwards, ciclista britannico
 Phil Edwards, surfista statunitense